Александр Михайлович Драгомиров (1878—1926) — полковник лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 

Из потомственных дворян Черниговской губернии. Сын военачальника и военного теоретика Михаила Ивановича Драгомирова и Софьи Абрамовны Григорович. Братья Абрам и Владимир — генералы.

Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1895) и Пажеский корпус (1897), откуда выпущен был подпоручиком в лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской фамилии батальон.

С 26 октября 1899 года находился в командировке в Абиссинию в распоряжении Министерства иностранных дел. Произведён в поручики 6 декабря 1901 года, в штабс-капитаны — 6 декабря 1905 года, в капитаны — 27 января 1910 года. По некоторым данным, окончил Николаевскую военную академию, однако год окончания неизвестен.

В Первую мировую войну вступил в рядах стрелков Императорской фамилии. Командовал ротой и батальоном. Произведён в полковники 30 июля 1915 года на вакансию. Пожалован Георгиевским оружием

Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

26 марта 1917 года назначен командиром 188-го пехотного Карсского полка, 5 апреля того же года — командующим лейб-гвардии 4-м стрелковым полком, а 8 мая — в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 19 июня 1917 года назначен командиром 607-го пехотного Млыновского полка.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России. С 12 октября 1919 назначен командиром Стрелкового гвардейского полка. Эвакуировался в декабре 1919 — марте 1920 года. На май 1920 — в Югославии.

В эмиграции в США. Умер в 1926 году в Нью-Йорке.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 6.12.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 6.12.1909)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 6.12.1912)
 Орден Святой Анны 2-й ст. «за доведение строевых частей до отличного состояния, признанного таковым на 3-х инспекторских смотрах в течение 3-х лет сряду» (ВП 3.02.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 22.11.1914)
 мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (ВП 9.02.1915)
 мечи к ордену Св. Анны 2-й ст. (ВП 12.02.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 23.02.1915)
 мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (ВП 8.04.1915)
 мечи и бант к ордену св. Станислава 3-й ст. (ВП 30.04.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 7.01.1917)
 Георгиевское оружие (ВП 10.02.1917)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 19.04.1917)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Киевского кадетского корпуса
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России